Le Liberty Stadium peut faire référence au :
 Liberty Stadium (Swansea), un stade gallois de rugby à XV situé dans la ville de Swansea
 Liberty Stadium (Ibadan), un stade nigérian de football situé dans la ville d'Ibadan
 Liberty Stadium (Salonta), un stade de football situé dans la ville de Salonta